А́йгнер () — німецьке прізвище.

Відомі носії 

 Ганнес Айгнер — німецький веслувальник, олімпійський медаліст.
 Ернст Айгнер (* 1966) — австрійський футболіст, грав на позиції захисника. Учасник чемпіонату світу 1990 року.
 Йоханнес Айгнер — австрійський футболіст.
 Христіан Пйотр Айгнер (1756—1841) — польський архітектор і провідний теоретик неокласицизму.